Von ganzem Herzen ist der Titel mehrerer Filme:

Von ganzem Herzen (1998) (Dil Se), ein indischer Kinofilm von Mani Ratnam
Von ganzem Herzen (2009), ein deutscher Fernsehfilm von Berno Kürten